

Geografia 
 Ode  – città del Gujarat (India)
 Ode  – città della Nigeria

Sigle 
 Ordinary Differential Equation  – Equazione differenziale ordinaria
 Open Dynamics Engine  – Motore fisico dinamico libero

Codici 
 ODE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Beldringe, Odense, Danimarca

Letteratura 
 Ode  – componimento lirico

Musica 
 Ode – composizione musicale di Igor' Stravinskij
 Ode – traccia dell'album Hang Time dei Soul Asylum del 1988
 Ode – traccia dell'album My Own Prison dei Creed del 1997
 Ode – traccia dell'album Walking Cloud and Deep Red Sky, Flag Fluttered and the Sun Shined dei Mono del 2004